Monjombo peut désigner : 
 les Monjombo, un peuple de République centrafricaine 
 le monjombo, une langue adamawa-oubanguienne